The Hills: Soundtrack é a trilha sonora da série de TV The Hills , lançado em 13 de fevereiro de 2007

Faixas

 Unwritten - Natash Bedingfield
 Boston - Augustana
 One Girl Revolution - Dave Ghazarian
 Long Way to Happy - Pink
 Rich Girls, Poor Girls - Carrick Moo Gerety
 Walking in L.A. - T. Bozzio
 A Beautiful Life (La Bella Vita) - Lindsay Lohan
 I Just Wanna Live - Good Charlotte
 Loose Ends - Imogen Heap
 Little Razorblade - Matt Friction
 Replace You - Samantha Moore
 Ordinary Superstar - Danielle McKee
 Leavin' - Sarah Lewis
 Beautiful in Los Angeles - Garrison Starr

Álbuns de Lindsay Lohan
Álbuns de 2007